Shas bezeichnet
 alternativ eine israelische Partei, siehe Schas

Shas ist der Familienname von
 Mohd Fadhli Shas (* 1991), malaysischer Fußballspieler